Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу — международный турнир национальных сборных, проводимый под эгидой Тихоокеанско-Азиатской федерации кёрлинга (РАCF). До 2010 носил название Тихоокеанский чемпионат.

История 
Тихоокеанско-азиатские чемпионаты по кёрлингу среди мужских и женских сборных команд проводятся ежегодно с 1991 года. Если на первых турнирах число участвующих команд, как у мужчин так и у женщин, не превышало трёх, то в мужском чемпионате 2012 года впервые количество соперничающих сборных выросло до семи, а в женском того же года — до шести.

Турнир проходит по такой же схеме, как и другие международные соревнования по кёрлингу и включает в себя групповой раунд (Robin Round), в котором все участвующие команды играют каждая с каждой в один круг, и плей-офф, играющийся по олимпийской системе. В плей-офф выходят 4 лучшие сборные по итогам группового раунда. Победители полуфиналов разыгрывают первенство, проигравшие — бронзовые награды.

Наибольшее количество побед по итогам прошедших 28 чемпионатов у мужчин на счету Австралии — 9. 8 раз побеждал Китай, 4 — Новая Зеландия, Япония и Республика Корея.

В соревнованиях женщин (27 турниров) рекордное количество побед у Японии — 13. 8 раз побеждал Китай и 6 раз Республика Корея.

Принимали Тихоокеанско-азиатское первенство 7 стран, причём Япония — 9 раз, Республика Корея — 5 раз, Новая Зеландия и Китай — по 4 раза, Австралия — 3 раза, Китайский Тайбэй (до 2019 года Тайвань) — один раз и ещё дважды участников принимала Канада, не входящая в Тихоокеанско-азиатскую федерацию кёрлинга.

Места проведения и призёры

Мужчины

Женщины

Таблицы призовых мест

Мужчины

Женщины

Результаты участия стран в чемпионатах 
(данные с официального сайта результатов соревнований под эгидой WCF)

Мужчины (результаты стран)

Женщины (результаты стран) 

Данных по 1992 году нет, так как в Тихоокеанском чемпионате 1992 года принимали участие только мужские команды.

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика | Официальный сайт WCF

Соревнования по кёрлингу
 
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1991 года